Adidas Grand Prix 2012 – mityng lekkoatletyczny zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi 2012, który odbył się 9 czerwca na Icahn Stadium w Nowym Jorku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w lekkoatletyce
2012 w stanie Nowy Jork
Adidas Grand Prix